«Гнездо жаворонка» () — кинофильм 2007 года по книге итальянского прозаика и литературоведа Антонии Арслан о геноциде армян в Османской империи.

История 
Фильм был создан на основе книги «Усадьба жаворонков». Автором книги является Антония Арслан, итальянский литературовед и переводчица, армянка по происхождению. Книга была издана в Италии восемь раз и переведена на многие языки мира, а также была многократно удостоена многих литературных премий. Помощь в создании оказала продюсер Грация Вольпи. За свой фильм братья Тавиани в Ереване во время проведения кинофестиваля «Золотой абрикос 2007» получили награду от имени президента Армении «За вклад в дело Международного признания геноцида», а также от фестиваля — почётный «Золотой абрикос» за вклад в киноискусство. На вручении награды один из братьев Тавиани поведал, что в детстве была домработница армянка Меланья, которая им рассказывала про геноцид, а позже, прочитав книгу, решили сделать фильм.

При съёмках Турция, посредством премьера Эрдогана, пыталась помешать съёмкам фильма — в итоге акцент в сценарии был перенесён с общенациональной трагедии на более частную историю одной семьи и одной деревни.

На лицензионном DVD фильм в России выпустила фирма CP Digital.

Сюжет 
1915 год. Война далеко от небольшого турецкого городка, где находится фамильное поместье «Гнездо жаворонка» армянской семьи Авакян. В поместье проходят похороны патриарха, на которые прибывает полковник Аркан — представитель турецких властей. Арам, младший брат, от лица всего семейства благодарит полковника за приезд, который символизирует единение двух народов. Отец оставил поместье старшему сыну — Асатуру, который должен вернуться из Италии. Он много лет проработал доктором в Падуе. Долгожданную встречу ждут все: Арам и его жена Арминэ, тётушка Асмиг и юный Аветис с сёстрами, а также сестра Арама, полная жизни молодая Нуник, которая переживает муки тайной любви к молодому турецкому офицеру Эгону. Эгон входит в движение младотурок — политическую партию, которая тайно готовится к тому, чтобы воплотить миф о Великой Турции в реальность. Однако Эгон отказывается участвовать в геноциде и уезжает на фронт.

Мужчины семьи Авакян убиты, а женщины вместе с Аветисом, которому удалось выжить благодаря тому, что он оделся девочкой, пускаются под турецким конвоем в долгий, полный унижений и страданий путь через пустыню. Нуник готова пожертвовать всем, чтобы добыть еду для маленьких племянниц и Аветиса. Она знакомится с турецким конвойным по имени Юсуф, который сохранил человеческий облик среди палачей, пожалел, а вскоре — полюбил Нуник. Приходит неожиданное спасение, но не всем героям суждено выжить.

В ролях

Награды 
 2007 Давид ди Донателло
 номинация в категории «лучший дизайн костюмов»
 номинация в категории «лучший производственный дизайн»
 номинация в категории «лучшие визуальные эффекты»
 2007 Серебряная лента
 номинация в категории «лучший дизайн костюмов»
 номинация в категории «лучший производственный дизайн»

Примечания

Ссылки 
 О российской премьере фильма

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Болгарии
Фильмы-драмы Испании
Фильмы-драмы Великобритании
Геноцид армян
Фильмы о Первой мировой войне
Фильмы Паоло и Витторио Тавиани
Экранизации документальной прозы
Фильмы о геноциде армян
Фильмы Испании 2007 года
Фильмы Болгарии 2007 года
Фильмы Великобритании 2007 года
Фильмы Италии 2007 года
Фильмы Франции 2007 года
Фильмы Rai Cinema
Фильмы RTVE
Фильмы France 2 Cinéma
Фильмы Canal+
Фильмы Degeto Film